Гран-при Великобритании 1962 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 21 июля 1962 года на трассе Эйнтри.

Пропустившая из-за забастовки предыдущий этап команда «Феррари» выставила на этот Гран-при только один автомобиль под управлением Фила Хилла. На гонку не приехали частные команды Rob Walker Racing Team (гонщик Морис Трентиньян) и Ecurie Filipinetti (Йо Зифферт), вместо них стартовое поле дополнили Вольфганг Зайдель, Джей Чемберлен и Ян Бёрджес. Также на старте в третий раз в сезоне присутствовала команда «Эмерисон» и её гонщику Тони Сеттемберу впервые в сезоне удалось пройти квалификационный отбор. Джим Кларк стартовал с первого места, лидировал на протяжении всей гонки и одержал победу, завоевав первый в карьере «большой шлем».

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-75 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Великобритании